Schüren bezeichnet
 als geografischen Begriff:
 Schüren (Dortmund), einen Stadtteil von Dortmund in Nordrhein-Westfalen
 Schüren (Meschede), einen Stadtteil von Meschede in Nordrhein-Westfalen
 Schüren (St. Ingbert), einen Ortsteil von St. Ingbert im Saarland
 Zur Schüren, ehemalige, deutschsprachige Bezeichnung der Gemeinde Granges-Paccot in der Schweiz.

 als Person:
 Hermann-Josef Schüren (* 1954), deutscher Schriftsteller
 Johannes Heinrich Schüren (1800–1874), deutscher Pädagoge
 Peter Schüren (* 1953), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Ute Schüren (* 1963), deutsche Altamerikanistin und Ethnologin

 Außerdem wird damit bezeichnet:
 Schüren (Feuer), das Anfachen eines Feuers durch Umrühren
 das vorsätzliche Hervorrufen (vom Feuerschüren übertragen) von Abneigungen und Ängsten, siehe Hetze
 Schüren Verlag, einen Verlag aus Marburg in Hessen

Siehe auch:
 Schur
 Schuren